Пхьяпо́ун () — город на юго-западе Мьянмы, на территории административного округа Иравади. Административный центр .

Географическое положение 
Город находится в юго-восточной части провинции, на берегу одного из рукавов дельты реки Иравади, на расстоянии приблизительно 382 километров к юго-юго-западу (SSW) от столицы страны Нейпьидо. Абсолютная высота — 16 метров над уровнем моря.

Население 
По данным официальной переписи 1983 года численность населения составляла 39 862 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Экономика 
Основным продуктом городского экспорта является рис. Также в Пхьяпоуне производят дизельные электростанции.
Ближайший  расположен в городе Янгон.

В культуре 
Упоминается в книге братьев Стругацких «Волны гасят ветер» как место жительства одного из возможных сверхлюдей — люденов: «Йо Ника, 48 лет, пряха-дизайнер, комбинат „Иравади“, Пхьяпоун».

Примечания 

Города Мьянмы